Nebi Mustafi – calciatore macedone
 Nuri Mustafi – calciatore macedone
 Orhan Mustafi – calciatore svizzero
 Shkodran Mustafi – calciatore tedesco